El término Zhurauliouca, Zhuravliovka o Zhuravlivka (en bielorruso: Жураўлёўка, , en ucraniano: Журавлівка) puede referirse a:

Zhurauliouca, localidad de Bielorrusia.

Zhuravliovka (Amur), localidad del óblast de Amur, en Rusia.
Zhuravliovka (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Zhuravliovka (Belgorod), localidad del óblast de Belgorod, en Rusia.
Zhuravliovka (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningado, en Rusia.
Zhuravliovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zhuravliovka (Chastooziorie, Kurgansk), localidad del raión de Chastooziorie del óblast de Kurgansk, en Rusia.
Zhuravliovka (Makushino, Kurgansk), localidad del raión de Makushino del óblast de Kurgansk, en Rusia.
Zhuravliovka (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Zhuravliovka (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Zhuravliovka (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Zhuravliovka (Tevriz, Omsk), localidad del raión de Tevriz del óblast de Omsk, en Rusia.
Zhuravliovka (Tiukalinsk, Omsk), localidad del raión de Tiukalinsk del óblast de Omsk, en Rusia.
Zhuravliovka (Riazán), localidad del óblast de Riazán, en Rusia.
Zhuravliovka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Zhuravliovka (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Zhuravliovka (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.

Zhuravliovka (Chornomorske, Crimea), localidad del raión de Chornomorske de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Zhuravliovka (Simferópol, Crimea), localidad del raión de Simferópol de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Zhuravliovka (Bar, Vinnytsia), localidad del raión de Bar del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.
Zhuravliovka (Tulchín, Vinnytsia), localidad del raión de Tulchyn del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.

Otros 

Río Zhuravliovka, afluente del río Usuri.